Лева́нцо (, ) — остров из группы Эгадских островов на западе Сицилии. Он является частью коммуны Фавиньяна в провинции Трапани области Сицилия.

Географическая характеристика 
Леванцо имеет площадь 5,82 км². Самая высокая точка — гора Пиццо-Монако, высота которой составляет 278 метров. На острове проживает 208 человек (2011). Жильё, в основном, находится в одноимённом острову населённом пункте вокруг крошечного порта (бухта Cala Dogana), что даёт возможность немного укрыться от шторма.

Леванцо в древности 

Древнее название острова — «Phorbantia», которое является названием растения, произрастающего там.

На Леванцо в пещере  сохранились древние рисунки и резьба на камне из раннего каменного века.

Эгадские острова